Rosenovo peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Росеново) :
 Rosenovo, village bulgare de l'obchtina de Sredets, situé dans l'oblast de Bourgas ;
 Rosenovo, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch.